blauwe baardloper
 roestbaardloper
 zwartblauwe baardloper
 zwartkopbaardloper